Холлоши () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Тихон (Холлоши) (в миру Тиверий Холлоши; род. 1948) — епископ Православной церкви Чешских земель и Словакии, епископ Комаренский, викарий Прешовской епархии.
 Холлоши, Шимон (1857—1918) — венгерский художник.